In der folgenden Liste sind alle Finanzminister Albaniens dargestellt, die seit der Unabhängigkeit Albaniens im Jahr 1912 das Finanzministerium geleitet haben.

Quelle 
 

 
Albanien